Страна Оз:
 Страна Оз — страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
 «Страна ОЗ» — российская комедия режиссёра Василия Сигарева.
 «Страна Оз» — американский постапокалиптический фильм-фэнтези Майкла Уильямса.

См. также